Carte Blanche (DJ Snake) - album van Franse artiest DJ Snake
 Carte Blanche (Phat Kat) - album van de Amerikaanse zanger Phat Kat
 Carte Blanche (Rachid Taha) - album van de Algerijnse zanger Rachid Taha
 Carte Blanche (Veracocha) - nummer van het Nederlandse tranceproject Veracocha
 Carte Blanche (televisieserie) - Zuid-Afrikaanse televisieserie
 Carte Blanche (roman) - roman van Jeffery Deaver in de James Bond-serie
 Carte Blanche (lijst) - muzieklijst van Radio 1 (Vlaanderen)